Kerbler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kerbler (* 1940), österreichischer Agent
 Emilia Maria Kerbler, österreichische Schauspielerin
 Eva Kerbler (* 1933), österreichische Schauspielerin
 Günter Kerbler (* 1955), österreichischer Investor und Manager
 Slawa Kerber (* 1986), deutscher Boxer